Coelodonta (il cui nome significa dal greco antico "dente cavo", in riferimento alle profonde scanalature dei molari) è un genere estinto di rinoceronti preistorici vissuti in Eurasia tra 3,7 milioni e 10.000 anni fa circa, dal Pliocene al Pleistocene.

Specie 
A seguito delle scoperte di Deng et al. (2011), le specie assegnate al genere Coelodonta, sono:
 † Coelodonta thibetana (Deng et al., 2011): La specie più primitiva del genere, vissuta sull'altopiano Tibetano nel Pliocene.
 † Coelodonta nihowanensis (Chow, 1978): una specie primitiva dal nord della Cina, vissuta nei primi del Pleistocene.
 † Coelodonta tologoijensis (Beliajeva, 1966): apparso nel nord della Cina 2 milioni di anni fa, per poi diffondersi in Europa nel Pleistocene medio, 470.000 anni fa. Probabilmente è il diretto antenato del rinoceronte lanoso.
 † Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799): È la specie tipo del genere, comunemente denominata rinoceronte lanoso. Visse nelle steppe del nord Eurasia durante il tardo Pleistocene, e fu l'ultimo rappresentante vivente del genere.

Filogenesi 

Gli autori della descrizione della specie C. thibetana (Deng et al., 2011) hanno proposto un cladogramma posizionare filogeneticamente sulla loro posizione rispetto agli altri membri di Rhinocerotidae, utilizzando le cinque specie esistenti di rinoceronte e le tredici specie estinte. Essi hanno scoperto che il Coelodonta è il sister taxon della specie Stephanorhinus hemitoechus.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Rinoceronti fossili
Megafauna estinta
Taxa classificati da Heinrich Georg Bronn